Osoby o tym nazwisku:
 Kåre Kristiansen – norweski polityk
 Kjeld Kirk Kristiansen – duński przedsiębiorca
 Jeanett Kristiansen – norweska piłkarka ręczna
 Merete Kristiansen – norweska skoczkini narciarska
 Ruben Kristiansen – norweski piłkarz
 Stian Kristiansen – norweski reżyser filmowy
 Sven Erik Kristiansen – norweski muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i instrumentalista
 Teddy Kristiansen – duński twórca komiksów
 Tine Rustad Kristiansen – norweska piłkarka ręczna
 Tommy Kristiansen (ujednoznacznienie)